Bolón puede hacer referencia a:
 Bolón, plato tradicional de la comida ecuatoriana;
 Monte Bolón, sierra de Elda, Alicante, Comunidad Valenciana, España;
 Bolon (instrumento musical), bajo africano;
 Bolón, cascajo redondeado de piedra, producto de corriente rápida en ríos chilenos;
 Bolón, localidad en el municipio de Umán, estado de Yucatán, México;
 Lago Bolon, un lago de Rusia localizado en la llanura de inundación del río Amur.